Hurt kan syfta på:

Personer
 Erik F. Hurt (1890-1952), från England
 Jakob Hurt
 Joel Hurt
 John Hurt
 Marlin Hurt
 Mary Beth Hurt
 Mississippi John Hurt
 Robert D. Hurt
 Robert L. Hurt
 William Hurt

Musik
 Hurt (Christina Aguilera-låt) – en låt inspelad av Christina Aguilera
 Hurt (Nine Inch Nails-låt) – en låt skriven och framförd av Nine Inch Nails, senare även tolkad av Johnny Cash
 Hurt (T.I.-låt) – en låt av T.I.
 Hurt Me – ett akustiskt album av den amerikanske sångaren och gitarristen Johnny Thunders, utgivet 1984

Film
 Hurt (film, 2009) – en amerikansk film från 2009 regisserad av Barbara Stepansky

Geografi
 Hurt, Virginia – en stad i Pittsylvania County, Virginia, USA
 Monte Hurt – ett berg i Chile

Se även
 It Hurts – en sång i den svenska Melodifestivalen 2004 med Lena Philipssons, se Det gör ont 
 Hurst